Sandrelli ist der Familienname folgender Personen:

 Amanda Sandrelli (* 1964), italienische Schauspielerin und Regisseurin
 Dante Carlos Sandrelli (1922–2002), italienischer Geistlicher
 Patrizio Sandrelli (* 1950), italienischer Liedermacher
 Stefania Sandrelli (* 1946), italienische Schauspielerin und Regisseurin